Puchar Holandii w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 – 49. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Holandii zorganizowany przez Holenderski Związek Piłki Siatkowej (Nederlandse Volleybalbond). Zainaugurowany został 2 września 2021 roku. W rozgrywkach o Puchar Holandii brały udział kluby z Eredivisie, Topdivisie, 1e divisie i 2e divisie.

Rozgrywki składały się z dwóch rund eliminacyjnych, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Finał odbył się 18 kwietnia 2022 roku w Van der Knaaphal w Ede. Po raz czwarty Pucharu Holandii zdobył , który w finale pokonał .

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

1. runda

2. runda

Grupa A 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setówUwaga: Klub Dros-Alterno wycofał się z rozgrywek.

Wyniki spotkań

Grupa E 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa F 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa G 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa H 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa I 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa J 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa K 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa L 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa M 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Grupa N 
Tabela

Źródło: Volleybal.nl Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. wyższy stosunek setów; 3. wyższy stosunek małych punktówPunktacja: liczba punktów = liczba wygranych setów

Wyniki spotkań

Faza główna

Drabinka

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Puchar Holandii w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w Holandii
2022 w Holandii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej